Pierwszy rząd Giovanniego Spadoliniego (1981–1982)
 Drugi rząd Giovanniego Spadoliniego (1982)